Waldhütten ist
 ein Teil der Gemeinde Meezen in Schleswig-Holstein
 der deutsche Name eines Dorfes in Rumänien, siehe Valchid

Waldhütten ist Namensbestandteil von:
 Buchberger Waldhütten, Ortschaft und Katastralgemeinde von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Dürnsteiner Waldhütten, Ortschaft von Dürnstein, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Krumauer Waldhütten, Ortschaft von Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Unterdobra Waldhütten, Ortslage in Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich